Георгий Исидорович Шенброт (; ) — российский и израильский учёный-биолог (териолог), чья исследовательская деятельность посвящена систематике и экологии семейства тушканчиков (Dipodidae) и ареалистике грызунов Старого Света.

Биография 
Родился 19 октября 1950 года в Москве в семье специалиста по АСУ, изобретателя, участника войны Исидора Марковича Шенброта (род. 25.01.1924).

В 1972 году окончил кафедру зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ, защитив дипломную работу.

В 1980 году защитил в МГУ диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук по теме «Сравнительная экология тушканчиков пустынь Турана».

В 1972—1974 годах проводил исследования в Биолого-почвенном институте (БПИ) Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) АН СССР.

В 1977 работал научным сотрудником Института медицинских паразитологов и тропических болезней Министерства здравоохранения Советского Союза.

С 1977 по 1984 год работал в Институте охраны природы Минсельхоза СССР. С 1978 по 1992 год он был членом комиссии, подготовившей первое издание Красной книги СССР.

С 1984 по 1992 год он был старшим научным сотрудником Института эволюционной морфологии и экологии животных в Москве.

С 1992 года работал научным сотрудником Рамонского научного центра Университета Бен-Гуриона в Мицпе-Рамоне.

В 1996 году получил исследовательский грант для Израиля.

Научные достижения 

В 1992 году опубликовал исследование «Кладистический подход к анализу филогенетических отношений тушканчикообразных (Rodentia, Dipadodidae)». На основании морфологии репродуктивных органов самцов, структуры жевательной поверхности коренных зубов и анатомии слуховых косточек надсемейство Dipodoidea было разделено на семейства Allactagidae, Dipodidae, Sminthidae и Zapodidae. За исключением семейства Allactagidae, эта классификация была воспроизведена в книге «Handbook of the Mammals of the World» в 2017 году. В ней глава о тушканчиках (Dipodidae) вместе с Йоханом Мишо.

Новые виды 
Соавтор описания новых видов животных:
 Бледный карликовый тушканчик Salpingotus pallidus, с Н. Н. Воронцовым
 Джунгарский емуранчик Stylodipus sungorus, с В. Е. Соколовым
 Землеройка, Белозубки (Crocidura ramona) из пустыни Негев, с Е. Иваницкой и Э. Нево
 Круглоголовка Phrynocephalus golubewii из Туркменистана, в 1990 году вместе с Д. В. Семёновым.

Членство в научных обществах 
 Американское общество териологов (American Society Mammalogists)
 Зоологическое общество Израиля (Zoological Society Israel)
 Рабочая группа Комиссии по выживанию видов МСОП (SSC of IUCN) по мелким млекопитающим.

Основные научные труды 
 Шенброт Г. И. Кладистический подход к анализу филогенетических отношений тушканчикообразных (Rodentia; Dipodoidea) // Сборник трудов Зоологического музея МГУ. — 1992. — Т. 29. — С. 176—200. ISSN 0134-8647
 
 Шенброт Г. И. Пространственная экология сообществ пустынных грызунов (1995)
 Шенброт Г. И. Атлас географического распространения грызунов Arvicolinаe мира (Rodentia, Muridae: Arvicolinae) (2005)
 Шенброт Г. И. Тушканчики: млекопитающие России и прилегающих регионов (2008).

Примечания

Ссылки 
 Библиография Г. И. Шенброта  на сайте «Истина» МГУ.

Кандидаты биологических наук
Териологи Израиля
Териологи России
Териологи СССР
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Сотрудники ИПЭЭ РАН